Kazimierz Kaczor (1895–1972) – piłkarz, reprezentant Polski
 Kazimierz Kaczor (ur. 1941) – polski aktor teatralny i filmowy